Modern Times puede referirse:

 Modern Times (Bob Dylan), trigésimoprimer álbum de estudio del músico estadounidense Bob Dylan.
 Modern Times (Drake Bell) , cuarto álbum de estudio de Drake Bell.
 Modern Times (banda), representantes de Luxemburgo en el Festival de la Canción de Eurovisión 1993.

Tiempos modernos 
 Tiempos modernos (1936), largometraje escrito, dirigido y protagonizado por Charles Chaplin.
 Tiempos modernos, período histórico entre 1453, caída de Constantinopla y 1789, Revolución Francesa.